«Всё для Ла́твии!» () — латвийская политическая партия националистического толка. Создана в 2006 году на основе одноимённой общественной молодёжной националистической организации, существовавшей с 2000 года. Лидер с 2000 по 2007 г. — журналист, политолог Райвис Дзинтарс, с 2007 по 2008 г. — предприниматель Имантс Парадниекс, с 2008 г. Дзинтарс и Парадниекс — сопредседатели. Идеология — построение национального государства, культурная ассимиляция нелатышей и создание самодостаточной экономики. На выборах Сейма в 2006 г. получила 1,48 % голосов, на выборах Европарламента в 2009 г. — 2,81 %.

Политолог Нил Муйжниекс (ранее латвийский министр общественной интеграции, позднее глава ЕКРН) в 2005 году оценил «Всё для Латвии!» как расистскую организацию.

В 2011 году «Всё для Латвии» вместе с правой партией «Отечеству и свободе/ДННЛ» образовали объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ».

Примечания

Ссылки 
 «Visu Latvijai»

Националистические партии Латвии